Алексей Гиляров:

 Гиляров, Алексей Меркурьевич (1943—2013) — советский зоолог, гидробиолог, профессор кафедры общей экологии Биологического факультета МГУ.
 Гиляров, Алексей Никитич (1856—1938) — русский, советский философ, педагог, литературовед.